Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie Dragon Ball, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung. Insgesamt wurden zwischen 1986 und 1989 153 Episoden produziert, die in Japan wöchentlich ausgestrahlt wurden. Die Erstausstrahlung in Deutschland fand ab Ende August 1999 auf RTL II statt. Die Einteilung erfolgt dabei nach drei Haupthandlungssträngen, da die Serie nicht im Staffelrhythmus ausgestrahlt wurde. Die Serie wurde dann als Dragon Ball Z und später als Dragon Ball GT fortgeführt.

Prinz Pilaw-Saga

Das 21. große Turnier-Saga

Red Ribbon Armee-Saga

General Blue-Saga

Tao Baibai-Saga

Uranai Baba-Saga

Das 22. große Turnier-Saga

Oberteufel Piccolo-Saga

Das 23. große Turnier-Saga

Siehe auch 
 Dragon Ball Z/Episodenliste
 Dragon Ball GT/Episodenliste
 Dragon Ball Super/Episodenliste

Weblinks 
 
 

Dragonballepisoden
!Episoden, Dragon Ball